Microsoft Exchange puede referirse a:

 Microsoft Exchange Server, un producto de software de servidor de correo electrónico de Microsoft.
 Microsoft Exchange Client, el software de cliente de excompañero para Exchange Server que se ha incrustado en algunas versiones de Microsoft Windows.